Doel (sport), een onderdeel van een sportveld bij balsporten zoals voetbal, handbal of waterpolo
 doel als richtpunt voor het schieten, bijvoorbeeld een doelschip
 Doelstelling, een gewenste situatie waarnaar toegewerkt wordt
 Doelen (schutterij), een oefenplek voor de schutterij
 Doel (plaats), een dorp in België
 Kerncentrale Doel, een kerncentrale die gelegen is nabij het dorp Doel

Personen 
 Erik van den Doel, een Nederlandse schaker
 Theo van den Doel, een Nederlandse politicus
 Wim van den Doel, een Nederlandse historicus
 Hans van den Doel (PvdA), een Nederlandse econoom en PvdA-politicus